Дозвіл — згода, що дає право на здійснення чого-небудь. || Документ, який посвідчує таке право.
 Дозвіл — зняття заборони.
 Дозвіл — у системах обробки інформації — отримання права доступу до програм або даних.

Джерела